Loritz est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1953-2018), arrangeur et compositeur allemand ;
  (1902-1979), avocat, opposant au nazisme et homme politique allemand ;
 Hans Loritz (1895-1946), officier SS et commandant de camps de concentration ;
 Henri Loritz (1815-1865), personnalité française, fondateur d'un pensionnat à Nancy devenu le lycée Henri-Loritz ;
  (1864-1908), chanteur allemand ;
  (1953-), avocat et expert en droit fiscal des sociétés allemand ;
  (1932-2015), actrice suisse et espagnole ;
  (1807-1881), prêtre bénédictin autrichien.

Architecture 
 Lycée Henri-Loritz, lycée français de Nancy en l’honneur d’Henri Loritz.

Patronyme germanique